Чемпіонат УРСР з футболу 1938 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 3 групах, участь у змаганнях брали 49 клубів, звання чемпіона розігрували 12 найсильніших команд, що виступали в першій групі і не були учасниками всесоюзних змагань.

1 група 
Матчі проходили з 24 серпня до 24 жовтня.

Підсумкова таблиця

Примітка: за перемогу — 3 очки, нічию — 2 очки, поразку — 1 очко, неявку — 0 очок.

«Дзержинець» (Ворошиловград): П. Свідинський, В. Гребенюк, М. Сухарєв, В. Ушкалов, М. Цофнес, Г. Носко, Н. Красюк, С. Мірошников, Н. Локотош, П. Буянов, П. Юрченко, І. Фоменко, К. Пирогов, С. Бровенко, В. Мовчан, В. Іщенко. Тренер — Іван Кладько.

2 група 
Матчі проходили у вересні та жовтні.

Підсумкова таблиця

«Стахановець» (Серго) відмовився від змагань до їх початку.

3 група 
Матчі проходили у вересні та жовтні.

1 зона 
Підгрупа "А"

Підгрупа "Б" 

Фінал:
 Красний Луч — Мелітополь 3:0.

2 зона 
Підгрупа "А"

Підгрупа "Б" 

Фінал:
 Могилів-Подільський — Бердичів 1:0.

3 зона 
Підгрупа "А"

Команда Кременчука не з'явилася на мачті у Херсоні та Вознесенську та була знята зі змагань.

Підгрупа "Б" 

Фінал:
 Полтава — Херсон («Знання») 3:2.

4 зона 
Підгрупа "А"

Підгрупа "Б"

Посилання 
 Яцына Ю. Футбол Украины. Часть 1. 1921–1951 годы. — Днепродзержинск, 1996.
 Першість України - 1938  
 Першість 1938, чемпіонат 1938 
 История первенств СССР среди КФК  (таблицы): 1938 год 

38
УРСР
1938 в Україні